ENNI steht für:
 (Ethernet) External Network to Network Interface, externes Network to Network Interface zwischen Netzknoten
 ENNI Unternehmensgruppe, deutscher Energieversorger

Enni steht für:
 Enni (Berg), Berg (651 m) auf Viðoy, Färöer, siehe Liste der Berge auf den Färöern

Enni ist der Name folgender Personen:
 Enni Ben’en (1202–1280), japanischer buddhistischer Mönch
 Brandur Enni (* 1989), färöischer Popsänger

Abkürzung